Louis Renault kan syfta på:

* Louis Renault (jurist) (1843–1918), fransk jurist och diplomat
 Louis Renault (industriman) (1877–1944), fransk ingenjör och företagare